Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt ist der Name

 der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt in der Oberpfalz im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern, siehe Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt in der Oberpfalz
 der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt-Sankt Veit im Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern, siehe Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt-Sankt Veit